Euidotea är ett släkte av kräftdjur. Euidotea ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglöss
Euidotea